Mühlheim heißen folgende geografischen Objekte:
 Mühlheim an der Donau, Stadt im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Mühlheim am Main, Stadt im Landkreis Offenbach, Hessen
 Mühlheim am Inn, Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Mühlheim am Bach, Stadtteil von Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Mühlheim (Mörnsheim), Ortsteil der Gemeinde Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Mühlheim (Bremervörde), Ortsteil von Nieder Ochtenhausen, Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Mühlheim an der Eis, Ortsteil von Obrigheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Mühlheim (Osthofen), Stadtteil von Osthofen, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

historisch:
 Mühlheim, Vorgängerort von Hermannstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Bauten
 Schloss Mühlheim – diverse Schlösser und ehemalige Burgen

Personen:
 Barbara Mühlheim (* 1959), Schweizer Politikerin (glp)
 Johann Philipp Lesch von Mühlheim († 1601), Großprior des deutschen Johanniterordens

Siehe auch:
 Mühlham
 Mülheim
 Müllenheim
 Müllheim